Курси може да се односи на:

 Курси (Калвадос), насељено место у Француској, у департману Калвадос
 Курси (Манш), насељено место у Француској, у департману Манш
 Курси (Марна), насељено место у Француској, у департману Марна
 Курси о Лож, насељено место у Француској, у департману Лоаре